La saison 1950 du Championnat de Roumanie de football était la  de la première division roumaine. Le championnat rassemble les 12 meilleures équipes du pays au sein d'une poule unique, où chaque club rencontre tous ses adversaires 2 fois, à domicile et à l'extérieur. Le championnat suit à partir de cette saison le rythme du championnat d'URSS de football, avec un calendrier qui démarre en mars et se termine en octobre.

C'est le club de Flamura Roșie Arad (anciennement UT Arard) qui termine en tête du championnat et qui remporte le  de champion de Roumanie de son histoire.

Les 12 clubs participants 
De nombreux clubs changent de nom avant le démarrage de la saison.

Compétition

Classement 
Le classement est établi en utilisant le barème suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon : 0 point

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Roumanie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF
  Fiche sur RomanianSoccer

Championnat de Roumanie de football
Roumanie
1950 en Roumanie